Бродський Михайло Леонідович — український шахіст, міжнародний гросмейстер (1994).
 Бродський Михайло Юрійович — український політик.
 Михайло Бродський — ізраїльський дипломат.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок